Stenodontus är ett släkte av steklar som beskrevs av Berthoumieu 1897. Stenodontus ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Stenodontus